Изгубљени је термин под којим се могу подразумевати:
 Изгубљени, ликове из серијала епске фантастике Точак Времена
 Изгубљени, америчка тв серија